Слатина је насељено место града Бора у Борском округу. Према попису из 2011. било је 890 становника (према попису из 2002. било је 921 становника).

Овде се налази православна црква Успења Пресвете Богородице.

Демографија 
У насељу Слатина живи 765 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,0 година (41,2 код мушкараца и 44,7 код жена). У насељу има 261 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 3,53.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Бор
Насељена места у Борском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији